Die Panamerikameisterschaften 2005 im Badminton fanden vom 28. März bis zum 1. April 2005 in Bridgetown, Barbados, statt.

Medaillengewinner

Weblinks 
 Einzeldisziplinen bei tournamentsoftware.com
 Teamwertung bei tournamentsoftware.com

2005
Badminton 2005
Badmintonwettbewerb in Barbados
Sport (Bridgetown)